Crowley pode se referir a:

Pessoas
Aleister Crowley, ocultista britânico, criador da doutrina Thelema
Francis Crowley, assassino e criminoso de carreira americano 
Joseph Crowley, político norte-americano

Empresas
Crowley Broadcast Analysis, instituição de pesquisa

Geografia
Crowley (Colorado)
Crowley (Luisiana)
Crowley (Texas)
Condado de Crowley

Música
"Mr. Crowley", canção gravada por Ozzy Osbourne

Ficção
 Crowley (Supernatural)

Desambiguação